Dit is een lijst van planetoïden 91601-91700. Voor de volledige lijst zie de lijst van planetoïden.

Stand per 08 februari 2022. Afgeleid uit data gepubliceerd door het Minor Planet Center.
{| class="wikitable"
! Naam
! Voorlopige naamgeving
! Datum ontdekking
! Locatie ontdekking
! Ontdekker
|-|-
| (91601) - || 1999 TA17 || 10 oktober 1999 || Višnjan Observatory || K. Korlević
|-
| (91602) - || 1999 TM17 || 13 oktober 1999 || Modra || A. Galád, P. Kolény
|-
| (91603) - || 1999 TA19 || 15 oktober 1999 || Višnjan Observatory || K. Korlević
|-
| (91604) Clausmadsen || 1999 TN19 || 14 oktober 1999 || Ukkel || T. Pauwels, H. M. J. Boffin
|-
| (91605) - || 1999 TC20 || 15 oktober 1999 || Xinglong || BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| (91606) - || 1999 TE20 || 15 oktober 1999 || Xinglong || BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| (91607) Delaboudiniere || 1999 TP20 || 5 oktober 1999 || Goodricke-Pigott || R. A. Tucker
|-
| (91608) - || 1999 TW21 || 3 oktober 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (91609) - || 1999 TX21 || 3 oktober 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (91610) - || 1999 TP26 || 3 oktober 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (91611) - || 1999 TN27 || 3 oktober 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (91612) - || 1999 TJ30 || 4 oktober 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (91613) - || 1999 TO31 || 4 oktober 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (91614) - || 1999 TF32 || 4 oktober 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (91615) - || 1999 TZ32 || 4 oktober 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (91616) - || 1999 TR33 || 4 oktober 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (91617) - || 1999 TW36 || 15 oktober 1999 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (91618) - || 1999 TB38 || 1 oktober 1999 || Catalina || CSS
|-
| (91619) - || 1999 TJ38 || 1 oktober 1999 || Catalina || CSS
|-
| (91620) - || 1999 TA39 || 3 oktober 1999 || Catalina || CSS
|-
| (91621) - || 1999 TK39 || 3 oktober 1999 || Catalina || CSS
|-
| (91622) - || 1999 TJ40 || 5 oktober 1999 || Catalina || CSS
|-
| (91623) - || 1999 TL41 || 2 oktober 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (91624) - || 1999 TP44 || 3 oktober 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (91625) - || 1999 TS53 || 6 oktober 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (91626) - || 1999 TJ55 || 6 oktober 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (91627) - || 1999 TW55 || 6 oktober 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (91628) - || 1999 TC58 || 6 oktober 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (91629) - || 1999 TR58 || 6 oktober 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (91630) - || 1999 TQ59 || 7 oktober 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (91631) - || 1999 TF65 || 8 oktober 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (91632) - || 1999 TB68 || 8 oktober 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (91633) - || 1999 TM71 || 9 oktober 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (91634) - || 1999 TJ75 || 10 oktober 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (91635) - || 1999 TH79 || 11 oktober 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (91636) - || 1999 TY79 || 11 oktober 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (91637) - || 1999 TJ81 || 12 oktober 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (91638) - || 1999 TQ82 || 12 oktober 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (91639) - || 1999 TE85 || 14 oktober 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (91640) - || 1999 TA87 || 15 oktober 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (91641) - || 1999 TS90 || 2 oktober 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (91642) - || 1999 TE91 || 2 oktober 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (91643) - || 1999 TX91 || 2 oktober 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (91644) - || 1999 TP92 || 2 oktober 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (91645) - || 1999 TE93 || 2 oktober 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (91646) - || 1999 TB95 || 2 oktober 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (91647) - || 1999 TG96 || 2 oktober 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (91648) - || 1999 TE97 || 2 oktober 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (91649) - || 1999 TE99 || 2 oktober 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (91650) - || 1999 TR100 || 2 oktober 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (91651) - || 1999 TU100 || 2 oktober 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (91652) - || 1999 TZ100 || 2 oktober 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (91653) - || 1999 TG101 || 2 oktober 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (91654) - || 1999 TJ101 || 2 oktober 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (91655) - || 1999 TJ103 || 3 oktober 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (91656) - || 1999 TS103 || 3 oktober 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (91657) - || 1999 TN104 || 3 oktober 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (91658) - || 1999 TX104 || 3 oktober 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (91659) - || 1999 TP105 || 3 oktober 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (91660) - || 1999 TY105 || 3 oktober 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (91661) - || 1999 TG106 || 4 oktober 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (91662) - || 1999 TL106 || 4 oktober 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (91663) - || 1999 TO107 || 4 oktober 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (91664) - || 1999 TP107 || 4 oktober 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (91665) - || 1999 TC109 || 4 oktober 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (91666) - || 1999 TF111 || 4 oktober 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (91667) - || 1999 TU111 || 4 oktober 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (91668) - || 1999 TD112 || 4 oktober 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (91669) - || 1999 TL112 || 4 oktober 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (91670) - || 1999 TM112 || 4 oktober 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (91671) - || 1999 TL114 || 4 oktober 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (91672) - || 1999 TV114 || 4 oktober 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (91673) - || 1999 TY114 || 4 oktober 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (91674) - || 1999 TZ114 || 4 oktober 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (91675) - || 1999 TA115 || 4 oktober 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (91676) - || 1999 TM115 || 4 oktober 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (91677) - || 1999 TU115 || 4 oktober 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (91678) - || 1999 TB117 || 4 oktober 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (91679) - || 1999 TM119 || 4 oktober 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (91680) - || 1999 TX119 || 4 oktober 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (91681) - || 1999 TF120 || 4 oktober 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (91682) - || 1999 TV123 || 4 oktober 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (91683) - || 1999 TZ123 || 4 oktober 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (91684) - || 1999 TN126 || 4 oktober 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (91685) - || 1999 TT126 || 4 oktober 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (91686) - || 1999 TU126 || 4 oktober 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (91687) - || 1999 TA127 || 4 oktober 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (91688) - || 1999 TH127 || 4 oktober 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (91689) - || 1999 TJ127 || 4 oktober 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (91690) - || 1999 TV127 || 15 oktober 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (91691) - || 1999 TG129 || 6 oktober 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (91692) - || 1999 TZ129 || 6 oktober 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (91693) - || 1999 TN130 || 6 oktober 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (91694) - || 1999 TH132 || 6 oktober 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (91695) - || 1999 TL136 || 6 oktober 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (91696) - || 1999 TO136 || 6 oktober 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (91697) - || 1999 TO137 || 6 oktober 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (91698) - || 1999 TK138 || 6 oktober 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (91699) - || 1999 TU138 || 6 oktober 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (91700) - || 1999 TY139 || 6 oktober 1999 || Socorro || LINEAR|}

Planetoïdenlijsten